Existen numerosos monumentos llamados Monumento de Soldados y Marinos en diferentes lugares. Los más notables son: 

 El Monumento de Soldados y Marinos (Cleveland) en Cleveland, Ohio, Estados Unidos.
 El Monumento de Soldados y Marinos de Míchigan en Detroit, Míchigan, Estados Unidos.
 El Monumento de Soldados y Marinos (Indianápolis) en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos.
 El Monumento de Soldados y Marinos (Nueva York) en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos.

También existe el Arco Memorial de Soldados y Marinos en la Grand Army Plaza en el barrio de Park Slope de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos.